Валентин Римський — замучений за проповідь про Бога в 269 році (пам'ять 19 липня).
 Валентин Доростольський — постраждав за віру в Христа в 228 році (пам'ять 7 травня),
 Валентин єпископ Італійський — убитий за те, що він християнин, в 273 році (пам'ять 12 серпня)